Ute Heuer (* 1964 in Braunschweig) ist eine deutsche Malerin, freie Künstlerin und Hochschullehrerin.

Leben 
Heuer studierte von 1983 bis 1990 Freie Kunst an der Kunsthochschule Braunschweig, der heutigen Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK). 1998 wurde sie Dozentin an der Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel. Zeitweilig parallel dazu hatte sie von 2000 bis 2007 einem Lehrauftrag an der HBK Braunschweig.

Heuer lebt in Hannover und Luzern.

Literatur 
 Kornelia von Berswordt-Wallrabe (Hrsg.), Ute Heuer, Gerhard Graulich: Ute Heuer. Malereidetails, Begleitschrift und Katalog zur Ausstellung Malereidetails vom 14. Januar bis 8. März 1999 im Staatlichen Museum Schwerin, Schwerin: Staatliches Museum, 1999, ISBN 3-86106-045-0
 Ursula Sinnreich, Lienhard von Monkiewitsch: Ute Heuer, Farbfelder, Begleitschrift im Rahmen der Ausstellungen: „Farbfelder“ in der Galerie Schüppenhauer in Köln vom 26. Oktober 2007 bis 26. Januar 2008 sowie „Farbfeld“ im Konsumverein Braunschweig vom 4. April 2008 bis 4. Mai 2008, Köln: Galerie Schüppenhauer, 2009, ISBN 978-3-926226-63-1
 Michael Wolfson (Text): Ute Heuer (=  Kunst der Gegenwart aus Niedersachsen, Bd. 65), Texte in deutscher und englischer Sprache, [Hannover]: Niedersächsische Lottostiftung, 2009, ISBN 978-3-00-023721-8
 Daniel Behrendt: Die Kunst des Augenblicks. Ute Heuers Malereien sprengen zumeist gängige Formate – entsprechend sperrig sind ihre Werkzeuge. Atelierbesuch bei Ute Heuer. In: Hannoversche Allgemeine Zeitung. Zeitung für Hannover und Umgebung vom 6. Juli 2009, S. 7

Weblinks 
 
 Kontakt Prof. Ute Heuer / Professorin, Design und Medien (Fak. III DM) auf der Seite der Hochschule Hannover
 uteheuer.de, Webseite der Künstlerin

Einzelnachweise 

Person (Wolfenbüttel)
Hochschullehrer (Hochschule für Bildende Künste Braunschweig)
Maler (Hannover)
Deutscher
Geboren 1964
Frau